Nerópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nerópolis (ort), Goiás, 
 Nerópolis (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar